Mytilopsis är ett släkte av musslor som beskrevs av Conrad 1857. Mytilopsis ingår i familjen Dreissenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Mytilopsis